Do baráže Světové skupiny II ve Fed Cupu 2014 sestoupily čtyři týmy, které prohrály v 1. kole Světové skupiny II – Srbsko, Švédsko, Švýcarsko a Japonsko. Ty se v ní utkaly o účast ve Světové skupině II pro rok 2015 se čtyřmi postupujícími z 1. skupin oblastních zón. Rumunsko a Nizozemsko postoupily z evropsko-africké zóny, Thajsko z asijsko-oceánské zóny a Brazílie z americké zóny.

Účast ve druhé světové skupině 2015 si výhrami zajistily Rumunsko, Nizozemsko, Švýcarsko a Švédsko.

Barážová utkání

Rumunsko vs. Srbsko

Nizozemsko vs. Japonsko

Švédsko vs. Thajsko

Brazílie vs. Švýcarsko

Reference 

Fed Cup 2014